Guta steht für:

 Guta, Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Jinzhou, Provinz Liaoning, Volksrepublik China
 Guta, bis 1948 Name der Stadt Kolárovo in der Slowakei

Guta ist der Name folgender Personen des Mittelalters:
 Guta von Habsburg (1271–1297), Königin von Böhmen
 Jutta von Luxemburg (auch: Guta vu Lëtzebuerg; 1315–1349), Schwester von Kaiser Karl IV.

Guta ist der Familienname folgender Personen:
 Abiyote Guta (* 1985), äthiopischer Langstreckenläufer
 Dejene Guta (* 1981), äthiopischer Marathonläufer
 Robe Guta (* 1986), äthiopische Marathonläuferin

Siehe auch:
 Codex Guta-Sintram